w elektronice: 
 selektywność odbiornika radiowego
 w elektrotechnice
 selektywność zabezpieczeń
 w chemii: 
 selektywność reakcji
 stereoselektywność reakcji chemicznej
 selektywność przyrządu analitycznego